Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1987 disputat al circuit d'Hungaroring el 9 d'agost del 1987.

Classificació

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 28. 047

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 30. 149 (a la volta 63)

Referències 
 

Hongria
1987